412 Elisabetha – asteroide della fascia principale 
 Elisabetha – variante del nome Elisabetta
 Elisabetha – antica denominazione di Lokutu, località del Congo